Габон — слаборазвитое аграрное государство. Нефтяные месторождения и иностранные инвестиции помогли сделать Габон одним из самых богатых и стабильных государств Африки с 4-м по величине ИРЧП, в вторым по величине ВВП на душу населения (номинал) в регионе (после Экваториальной Гвинеи) и третьим по величине ВВП на душу населения (ППС) в регионе (после Экваториальной Гвинеи и Ботсваны). По оценке 2019 года ВВП (ППС) страны составил 35,330 млрд долларов (123-е место в мире).

Сельское хозяйство 
В сельском хозяйстве занято 60 % трудоспособного населения, но оно даёт менее 4 % ВВП. Обрабатывается лишь малая часть пригодных для сельского хозяйства земель, около половины продовольствия страна импортирует. Главные продовольственные культуры — ямс (155 тыс. т), маниок (230 тыс. т), бананы (12 тыс. т), сахарный тростник (235 тыс. т), кукуруза (31 тыс. т), овощи (35 тыс. т) и фрукты (10,3 тыс. т). В небольших количествах выращиваются товарные культуры — какао (600 т), масличная пальма, натуральный каучук (11 тыс. т) и кофе.

Промышленность 
В промышленности занято 15 % трудоспособного населения, она даёт 39,1 % ВВП. Главной отраслью является нефтяная промышленность. Имеются крупные запасы железных, марганцевых и урановых руд.

Обрабатывающая промышленность представлена в основном отраслями по первичной переработке сырья, пищевая промышленность. Есть предприятия по производству одежды, цемента, мыла.

Транспорт 
Аэропорты
 всего — 44 (2013), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 14
 без твёрдого покрытия — 30

Автомобильные дороги
 всего — 9170 км, в том числе:
 с твёрдым покрытием — 1097 км
 без твёрдого покрытия — 8073 км

Железные дороги

 всего — 649 км (2014).

Торговля 
 Экспорт: $5,561 млрд (2015)
 Статьи экспорта: лесоматериалы, нефть, марганец, уран
 Партнёры по экспорту: Китай 15,8 %, Япония 14,6 %, Австралия 11 %, США 7,9 %, Индия 7,8 %, Южная Корея 6,3 %, Тринидад и Тобаго 4,6 %, Испания 4,4 % (2014)
 Импорт: $2,429 млрд (2015)
 Статьи импорта: машины и оборудование, продовольствие, химикаты, строительные материалы
 Партнёры по импорту: Франция 20 %, Кот-д’Ивуар 15,3 %, Китай 9,6 %, Алжир 9,3 %,  Бельгия 4,5 % (2014)

Доходы населения 
С 1 января 2010 года минимальный размер оплаты труда составляет 150000 франков ($259.09) в месяц. Государственные работники получают дополнительное ежемесячное пособие в размере 20000 франков ($34.55) на ребенка. Государственные служащие также получают транспорт, жилье и семейные пособия; закон не предписывает предоставление жилья или семейных пособий работникам частного сектора.

Примечания